Вильджюнас () — литовская фамилия. Её женские варианты Вильджюнене (; замужняя женщина) и Вильджюнайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Вильджюнас, Алфонсас (род. 1955) — литовский хоровой дирижёр и педагог.
 Вильджюнас, Владас (1932—2013) — литовский скульптор.
 Вильджюнас, Йонас (1907—1989) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Вильджюнас, Линас (род. 1949) — литовский кинокритик, работник печати, редактор.